De marathon van Parijs 2004 werd gelopen op zondag 4 april 2004. Het was de 28e editie van deze marathon.

Winnaar bij de mannen werd de Ethiopiër Ambesse Tolosa in een tijd van 2:08.56. Dit was de negende marathon ooit die hij liep en hij versloeg de favoriet Raymond Kipkoech, die doorkwam in een tijd van 2:10.08. De snelste vrouw was de Keniaanse Salina Kosgei in 2:24.32, voor de Ethiopische Asha Gigi en de Française Corrine Raux.

De Zwitser Heinz Frei won de rolstoelwedstrijd.

In totaal finishten er 29.699 marathonlopers, waarvan 4250 vrouwen.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen 

2004
Parijs